La nazionale di pallavolo femminile delle Maldive è una squadra asiatica composta dalle migliori giocatrici di pallavolo delle Maldive ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica delle Maldive.

Rosa

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

Giochi asiatici

Collegamenti esterni